Turośń Kościelna est le nom :
 de la gmina de Turośń Kościelna, dans le powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Turośń Kościelna, chef-lieu de cette gmina